Aquixcuatitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Aquixcuatitla, Hidalgo, Huejutla de Reyes, 
 Aquixcuatitla, Veracruz, Chalma, 

Robotskapade Mexikoförgreningar